ELG ist die Abkürzung für:

  die Einkaufs- und Liefergenossenschaft des Handwerks in der DDR
  die Elektrolaryngographie, eine Methode der Kehlkopf­untersuchung
  ein Edelstahlrecyclingunternehmen der  Franz Haniel & Cie. GmbH
  die Euler-Lagrange-Gleichung zur Bestimmung der Lagrange'schen Bewegungsgleichung in der Theoretischen Physik
  die Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H., ein österreichisches Bevorratungsunternehmen
  das Elgamal-Kryptosystem, ein Schema zur Verschlüsselung

Elg ist der Name von:
 Taina Elg (* 1930), finnisch-amerikanische Tänzerin und Schauspielerin

ELG